Königsmann oder Koenigsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Königsmann (* 1996), deutsche Handballspielerin
 Christoph Königsmann (* 1976), deutscher American-Football-Spieler
 Eberhard Königsmann (1930–1980), deutscher Entomologe
 Hans Königsmann, deutscher Raumfahrtingenieur
 Timo Königsmann (* 1997), deutscher Fußballtorhüter